Castell de Montagut (Montagut i Oix), a la Garrotxa
 Castell de Montagut (Sant Julià de Ramis), al Gironès
 Castell de Montagut (Llagostera), al Gironès
 Castell de Montagut (Alcarràs), al Segrià
 Castell de Montagut (Querol), a l'Alt Camp